Malabaila atropurpurea är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Vatke. Malabaila atropurpurea ingår i släktet Malabaila och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
atropurpurea